Игнатьев, Пётр Александрович (1847—1926) — сенатор, член Государственного совета, действительный тайный советник.
 Игнатьев, Пётр Александрович (1918—1965) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Игнатьев, Пётр Александрович (род. 1945) — советский, российский художник.